Magic Kids – canale televisivo argentino
 Magic kids - L'eclissi solare – film diretto da Tim Trageser